Abu steht für:
 Abu (Beiname) („Vater von“)
 Abu (Name), Personen mit dem arabischen Beinamen
 Abu (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer zur Zeit der 6. Dynastie
 Abu (Gottheit), Vegetationsgott der Sumerer
 Abu (Monat), 5. Monat im babylonischen Kalender
 Abu (Münze), arabischer Name von europäischen Silbermünzen
 Abu-Vulkangruppe auf Honshū, Japan
 Mount Abu, auch Abu, Kleinstadt in Rajasthan, Indien

Abu ist der Name folgender Personen:
 Joy Abu (* 1999), nigerianische Hürdenläuferin
 Mohammed Abu (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 Ziyad Abu Ain (1959–2014), palästinensischer Politiker
 Zulaikha Abu Risha (* 1942), jordanische Autorin

Abu als arabischer Beiname ist Namensbestandteil folgender Orte:
 Abu Dhabi
 Abu Ghuraib
 Abu Mena
 Abu Musa
 Abu Roasch
 Abu Simbel
 Tell Abu Hureyra

ABU steht als Abkürzung für:
 Airman Battle Uniform, Kampfanzug der US Air Force
 Akademie für Betriebs- und Unternehmensführung
 Allgemeinbildender Unterricht (Schweiz) (an schweizerischen Berufsfachschulen)
 Anton Bruckner Privatuniversität in Linz
 Asia-Pacific Broadcasting Union
 Flughafen Atambua in Indonesien (IATA-Flughafencode)

ABU